В парному розряді жіночого тенісного турніру Athens Trophy 1987,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Андреа Бецнер і Юдіт Візнер виграли титул, у фіналі перемігши пару Кетлін Горват і Dinky Van Rensburg 6–4, 7–6.

Сіяні пари 

 Мерседес Пас /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Дженні Бірн /  Луїс Філд (1-ше коло)

 Наталія Єгорова /  Лейла Месхі (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Сабрина Голеш (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Athens Trophy